

Geografia 
 Mondragon, municipalità delle Filippine nella Provincia di Northern Samar
 Mondragon, comune della Francia nel dipartimento della Vaucluse
 Mondragón, comune della Spagna nella Provincia di Guipúzcoa

Persone 
 Faryd Mondragón, calciatore colombiano
 Joe Mondragon, contrabbassista statunitense
 Cristóbal de Mondragón, generale spagnolo del XVI secolo
 Mondragon, capitano delle truppe di Luigi XII re di Francia

Altro 
 Fucile Mondragón, arma progettata nel 1907
 Mondragon Corporation, cooperativa di lavoratori basca
 Oca del Mondragon, prodotto agroalimentare tradizionale del Veneto